Velika nagrada Pariza 1950 je bila neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1950. Odvijala se je 30. aprila 1950 na dirkališču Autodrome de Linas-Montlhéry.

Dirka

Viri
www.silhouet.com 
www.oldracingcars.com 
www.racing-database.com 

Formula 1 sezona 1950
1950